Buffalo steht für:

 Buffalo (umgangssprachlich), siehe Amerikanischer Bison
 Buffalo (Unternehmen), japanischer Hersteller von Netzwerk- und Speicherprodukten
 Buffalo (Käsesorte), eine Büffelkäsesorte
 Buffalo (Band), australische Hard-Rock-Band
 American Buffalo, US-amerikanische Goldmünze
 Buffalo Airways, kanadische Fluggesellschaft
 Buffalo Boots, deutsche Schuhmarke
 Buffalo-Radrennbahn in Paris
 Buffalo-Stadion bei Paris
 Buffalowürmer, die Larven des Glänzendschwarzen Getreideschimmelkäfers

Personen:
 Norton Buffalo (1951–2009), US-amerikanischer Bluesmusiker (Mundharmonika)

Fahrzeuge:
 Buffalo (Motorroller), Markenname eines chinesischen Motorrollerherstellers
 Automobiles Buffalo, französischer Automobilhersteller
 Buffalo, US-amerikanische Nutzfahrzeugmarke der Atterbury Motor Truck Company (1908–1910)
 Buffalo Automobile & Auto-Bi Company, US-amerikanischer Motorrad- und Automobilhersteller (1900–1902)
 Buffalo Electric Carriage Company, US-amerikanischer Automobil- und Nutzfahrzeughersteller (1901–1906, 1912–1915)
 Buffalo Gasoline Motor Company, US-amerikanischer Motoren- und Automobilhersteller (1899–1906)
 Buffalo Electric Vehicle Company, US-amerikanischer Automobilhersteller (1912–1915)
 Buffalo Truck & Tractor Company, US-amerikanischer Nutzfahrzeughersteller (1920–1925)
 Buffalo Fire Truck Company, US-amerikanischer Hersteller von Feuerwehrfahrzeugen aus Buffalo (New York), bis 1931
 Buffalo Fire Appliance Corporation, ein ehemaliger US-amerikanischer Hersteller von Feuerwehrfahrzeugen und -gerät aus Buffalo und Mattydale (New York), 1922–1948
 Buffalo (Panzerfahrzeug), US-amerikanisches minengeschütztes Fahrzeug
 De Havilland Canada DHC-5, Codename Buffalo, kanadisches Transportflugzeug
 Brewster F2A „Buffalo“, US-amerikanisches Jagdflugzeug
 Buffalo Springfield Roller Company, US-amerikanischer Hersteller von Dampfwalzen

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Buffalo (New York)
 Buffalo (Alabama)
 Buffalo (Illinois)
 Buffalo (Indiana)
 Buffalo (Iowa)
 Buffalo (Kansas)
 Buffalo (Kentucky)
 Buffalo (Maine)
 Buffalo (Minnesota)
 Buffalo (Missouri)
 Buffalo (Montana)
 Buffalo (Nebraska)
 Buffalo (North Carolina)
 Buffalo (North Dakota), im Cass County
 Buffalo (Ohio)
 Buffalo (Oklahoma)
 Buffalo (Pennsylvania)
 Buffalo (South Carolina)
 Buffalo (South Dakota), im Harding County
 Buffalo (Tennessee), im Anderson County
 Buffalo (Texas)
 Buffalo (West Virginia)
 Buffalo (Town, Buffalo County), Town(ship) im Buffalo County, Wisconsin
 Buffalo (Town, Marquette County), Town(ship) im Marquette County, Wisconsin
 Buffalo (Wyoming)

im NRHP gelistete Objekte:
 Buffalo and Erie County Historical Society, in Buffalo, New York, ID-Nr. 80002606
 Buffalo Bill Boyhood Home, in Cody, Wyoming, ID-Nr. 75001906
 Buffalo Bill Dam, in Cody, Wyoming, ID-Nr. 71000890
 Buffalo Bill Statue, in Cody, Wyoming, ID-Nr. 74002319
 Buffalo Calf Archeological Site, in Fort Pierre, South Dakota, ID-Nr. 03000888
 Buffalo Church, in Palestine, West Virginia, ID-Nr. 89001781
 Buffalo City Hall, in Buffalo, New York, ID-Nr. 98001611
 Buffalo City Park Pavilion, in Buffalo, Oklahoma, ID-Nr. 88001367
 Buffalo County Courthouse and Jail House, Old, in Gann Valley, South Dakota, ID-Nr. 02000707
 Buffalo Electric Vehicle Company Building, in Buffalo, New York, ID-Nr. 05000571
 Buffalo Forge (081-0003), in Glasgow, Virginia, ID-Nr. 04000551
 Buffalo Gap Cheyenne River Bridge, in Buffalo Gap, South Dakota, ID-Nr. 88000024
 Buffalo Gap Historic Commercial District, in Buffalo Gap, South Dakota, ID-Nr. 95000774>
 Buffalo Gas Light Company Works, in Buffalo, New York, ID-Nr. 76001215
 Buffalo Grove Lime Kiln, in Polo, Illinois, ID-Nr. 02001348
 Buffalo Harbor South Entrance Light, in Lackawanna, New York, ID-Nr. 07001191
 Buffalo High School, in Buffalo, Iowa, ID-Nr. 05000901
 Buffalo Hotel, in Garden City, Kansas, ID-Nr. 07001480
 Buffalo Indian Village Site, in Buffalo, West Virginia, ID-Nr. 71000883
 Buffalo Lodge, in Cache, Oklahoma, ID-Nr. 81000457
 Buffalo Main LIght, in Buffalo, New York, ID-Nr. 84002383
 Buffalo Mill Historic District, in Buffalo, South Carolina, ID-Nr. 90001506
 Buffalo Mountain Presbyterian Church and Cemetery, in Willis, Virginia, ID-Nr. 07000229
 Buffalo North Breakwater South End Light, in Buffalo, New York, ID-Nr. 83001669
 Buffalo Pitts Separator, in Redding, Kalifornien, ID-Nr. 78003498
 Buffalo Presbyterian Church and Cemeteries, in Sanford, North Carolina, ID-Nr. 99000090
 Buffalo Presbyterian Church and Cemetery, in Greensboro, North Carolina, ID-Nr. 02000985
 Buffalo River Bridge, in Pruitt, Arkansas, ID-Nr. 90000509
 Buffalo River State Park, in Yellville, Arkansas, ID-Nr. 78003461
 Buffalo River State Park WPennsylvania/Rustic Style Historic Resources, in Glyndon, Minnesota, ID-Nr. 89001671
 Buffalo School, in Buffalo, Kentucky, ID-Nr. 09000005
 Buffalo Springs Historical Archeological District, in Buffalo Junction, Virginia, ID-Nr. 98000603
 Buffalo State Asylum for the Insane, in Buffalo, New York, ID-Nr. 86003557
 Buffalo State Hospital, in Buffalo, New York, ID-Nr. 73001186
 Buffalo Tennis and Squash Club, in Buffalo, New York, ID-Nr. 08001141
 Buffalo Town Square Historic District, in Buffalo, West Virginia, ID-Nr. 91001009
 Buffalo Township Public Library, in Polo, Illinois, ID-Nr. 95001236
 Buffalo Trunk Manufacturing Company Building, in Buffalo, New York, ID-Nr. 10000027
 Buffalo Valley School, in Buffalo Valley, Tennessee, ID-Nr. 06000548
 Buffalo, Rochester & Pittsburgh Railroad Station, in Springville, New York, ID-Nr. 91001669
 Buffalo, Rochester & Pittsburgh Railway Indiana Passenger Station, in Indiana, Pennsylvania, ID-Nr. 93000365
 Buffalo, Rochester and Pittsburgh Railway Station, in Orchard Park, New York, ID-Nr. 07000871

Siehe auch:
 Buffalo buffalo Buffalo buffalo buffalo buffalo Buffalo buffalo
 Buffalo Branch
 Buffalo County
 Buffalo Creek
 Buffalo Island
 Buffalo Lake
 Buffalo Municipal Airport
 Buffalo River
 Buffalo Springs
 Buffalo Township
 New Buffalo
 Bufalo